Émile Stijnen (1907 - 1997), un footballeur belge.
 Stijn Stijnen (né en 1981), un footballeur belge du FC Bruges.